Алымовка — название населённых пунктов в России:

 Алымовка — село в Киренском районе Иркутской области.
 Алымовка — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Алымовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.